Ток — потік, струмування рідини
 Ток — головний убір
 Ток — рукав для піки, що використовувався кавалеристами
 «Ток» — рок-гурт з Дніпропетровська

Топонім 

 Ток — село в Румунії
 Ток — переписна місцевість у штаті Аляска
 Ток — річка в Оренбурзькій області, притока Самари
 Ток — річка в Амурській області, притока Зеї

Див. також 
 Тока (значення)
 Тік
 Tockus — рід птахів родини Носорогів